Гранха Габј има више значења:

 Гранха Габј (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Габј (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику